Приозёрная — деревня в Целинном районе Курганской области. Входит в состав Казак-Кочердыкского сельсовета.

История 
В 1966 году Указом Президиума ВС РСФСР деревня фермы № 3 Усть-Уйского совхоза переименована в Приозерная'.

Население

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Курганская область)